Zos Kia Cultus est un style ou une école de magie développée par Austin Osman Spare. Cette école se concentre sur l'univers personnel de l'individu et sur l'influence de la volonté du magicien sur celui-ci. Par conséquent, cette magie est extrêmement personnelle.

Alors que le Zos Kia Cultus n'a que très peu d'adhérents (surtout dans le monde francophone), il est considéré comme ayant eu une grande influence dans le développement de l'occultisme occidental contemporain, et tout particulièrement dans celui de la Magie du Chaos.

La signification de Zos est celle de l'humain dans son ensemble, comprenant le spectre complet de la pensée consciente. Le symbole de Zos est un pentagramme ou les cinq doigts de la main.

Kia se réfère à l'œil dont le symbolisme peut se comprendre soit en tant que porte du Zos lui-même ou en « I » phonétique. Dans les écrits de Spare, le moyen de compréhension du moi est la clé de la nature du moi en lui-même ; notre perception définit notre nature, et non l'inverse. Là est la clé du Zos Kia Cultus.

Organisation qui s'intéresse à la magie
Magie du Chaos